Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Sitcom Der Prinz von Bel-Air, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Zwischen 1990 und 1996 entstanden in sechs Staffeln insgesamt 148 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 24 Minuten.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Weblinks 
 
 

Prinz von BelAir #Der